L'état de l'Haryana en Inde est divisé en 22 districts dont voici la liste :

Liste des districts

Références

Liens internes 
 Districts de l'Inde

Liste en rapport avec l'Inde